YWCA Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 YWCA Building (Illinois), ID-Nr. 07000147
 YWCA Building (Massachusetts), ID-Nr. 83004608
 YWCA Building (Michigan), ID-Nr. 96001420
 YWCA Building (Ohio), ID-Nr. 86001949